Sechelt est l'ancienne appellation anglaise du nom d'une tribu d'Amérindiens salish (branche salish de la côte) originaires de la région de la baie Jervis en Colombie-Britannique au Canada.

La signification du mot « sechelt » est : « endroit à l'abri de la mer ».

Actuellement Sechelt peut désigner :

 Les Indiens Sechelt, dont le nom est désormais transcrit « Shishalh » ;
 La ville de Sechelt sur la Sunshine Coast en Colombie-Britannique ;
 La péninsule Sechelt sur la Sunshine Coast en Colombie-Britannique ;
 La baie Sechelt, le bras de mer (ou fjord) de Colombie-Britannique, qui sépare la péninsule Sechelt du continent ;
 Le sechelt, langue salish parlée en Colombie-Britannique.

Homonymie de toponyme